Семово — село в Лысковском районе Нижегородской области. Входит в состав Кисловского сельсовета.

География 
Семово расположено на правобережье Волги, в 78 км к юго-востоку от Нижнего Новгорода. Село стоит при впадении реки Киринки в Сундовик.

Население

Инфраструктура 
В селе одна улица — Полевая. По состоянию на 2014 год в Сёмове около 140 домов. Есть два магазина, работает только один (бывший клуб и кинотеатр). Имеются тракторная мастерская, три фермы, почтовое отделение (сгоревшее осенью 2011 года).

В Сёмове имеется водопровод, на улице находятся водопроводные колонки.

Транспорт 
В Семово регулярно ходит автобус из Нивы.

Русская православная церковь 
В селе находится Спасская церковь, построенная в 1745 году.

Памятники 
Также есть памятник воинам, погибшим в ВОВ.

Примечания

Ссылки 
 История деревни фото и видео. Проект Старинные деревни и села Нижегородской области.
[maps.vlasenko.net/?lat=55.954167&lon=44.84 Село Сёмово на карте]

Населённые пункты Лысковского района